18e Leger (Wehrmacht) - Duitse militaire eenheid tijdens de Tweede Wereldoorlog
 18e Legergroep - Britse militaire eenheid tijdens de Tweede Wereldoorlog

Zie ook 
 18e Legerkorps (doorverwijspagina)